Callaway ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Callaway (Florida)
 Callaway (Kentucky)
 Callaway (Maryland)
 Callaway (Minnesota)
 Callaway (Missouri)
 Callaway (Nebraska)
 Callaway (Virginia)

Callaway ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Hampton Callaway (* 1958), US-amerikanische Komponistin
 Betty Callaway (1928–2011), britische Eistanztrainerin
 David Callaway, US-amerikanischer Physiker

 Henry Callaway (1817–1890), britischer Missionar, Bischof von St. John’s
 Howard H. Callaway (1927–2014), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Liz Callaway (* 1961), US-amerikanische Musicaldarstellerin
 Marquez Callaway (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Oscar Callaway (1872–1947), US-amerikanischer Politiker
 Thomas DeCarlo Callaway, eigentlicher Name von CeeLo Green (* 1975), US-amerikanischer Musiker

Callaway steht für:
 Callaway (Golf), US-amerikanischer Hersteller für Golfausrüstung
 Callaway Cars, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Callaway Competition, deutscher Automobilbauer und Rennteam

im NRHP gelistete Objekte:
 Callaway Gardens Covered Bridge, in Pine Mountain, Georgia, ID-Nr. 75002195
 Callaway-Gillette House, in Cuero, Texas, ID-Nr. 88001989
 Callaway-Goodridge-Robertson Farm, in Smithfield, Kentucky, ID-Nr. 09001308

Siehe auch:
 Calloway